Les Schtroumpfs — franquia de mídia da autoria do belga Peyo
Les Schtroumpfs (quadrinhos) — série de quadrinhos
Lista de personagens de Les Schtroumpfs

Séries de televisão
The Smurfs (desenho animado) — originalmente emitida entre 1981 e 1989
The Smurfs: A New Touch of Blue — a estrear em 2020

Filmes
Les Aventures des Schtroumpfs — belga, de 1965
La Flûte à six schtroumpfs — belga, de 1976
The Smurfs — americano, de 2011 
The Smurfs: A Christmas Carol — curta-metragem americana de 2011
The Smurfs 2 — americano, de 2013
Smurfs: The Lost Village — americano, de 2017

Outros usos
Ataque Smurf — ataque informático distribuído de negação de serviço (DDoS)
Estruturação — técnica de lavagem de capitais conhecida como smurfing

Ver também 
:Categoria:Les Schtroumpfs

Desambiguações de cinema
Desambiguações de quadrinhos
Desambiguações de televisão